Apostolos Angelis (gre. Αποστολος αγγελης: ur. 24 czerwca 1993 w Janina) – grecki biegacz narciarski i biathlonista, zawodnik klubu Eos Metsovou.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Apostolos Angelis pojawił się 26 września 2009 roku, podczas zawodów Mistrzostw Juniorów na nartorolkach w greckiej miejscowości Nausa, gdzie na dystansie 15 km stylem dowolnym uplasował się na 10. miejscu.
W części zimowej zadebiutował 24 stycznia 2010 w macedońskiej miejscowości Kruszewo podczas zawodów FIS Race, gdzie uplasował się na 14. miejscu na dystansie 10 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 15 lutego 2015 w Östersund, gdzie zajął 87. miejsce na dystansie 15 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa Świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Angelis nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Biathlon

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Świata Juniorów

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Greccy biathloniści
Greccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1993